(de) Partouneaux est un patronyme porté notamment par :

 comte Louis de Partouneaux (1770-1835), général français ;
 son fils comte Maurice de Partouneaux (1798-1865), général français ;
 son fils Antoine de Partouneaux (1801-1855), homme politique français ;
 son arrière-arrière-petit-fils comte Paul-Louis-Emmanuel de Partouneaux (1874-1947), général français .